Litouwse hockeyploeg (mannen)
 Litouwse hockeyploeg (vrouwen)